Hinckeldey ist der Familienname folgender Personen:
 Carl-Otto von Hinckeldey (1912–1976), deutscher Oberst
 Ernst Paul Hinckeldey (1893–1953), deutscher Bildhauer
 Friedrich von Hinckeldey (1853–1924), preußischer Generalleutnant
 Heinrich von Hinckeldey (1793–1852), badischer Kavallerieoffizier
 Heinz-Helmut von Hinckeldey (1914–2010), deutscher General
 Karl Ludwig Friedrich von Hinckeldey (1805–1856), Polizeipräsident von Berlin
 Marta Hinckeldey-Wittke (1890–1978), deutscher Bildhauerin, Ehefrau von Ernst Paul Hinckeldey
 Otto von Hinckeldey (1873–1876), Landrat vom Kreis Meseritz